Le mot mésosphère a été construit à partir du grec :  et . Il désigne donc a priori une couche sphérique intermédiaire entre deux autres.

Sciences et techniques

Météorologie 
 La mésosphère est la couche de l'atmosphère terrestre comprise entre  d'altitude, au-dessus de la stratosphère et au-dessous de la thermosphère.

Sciences de la Terre 
 La mésosphère est la couche terrestre comprise entre le noyau externe et l'asthénosphère. Elle se confond avec le manteau inférieur.

Culture et société

Entreprises 
  est une entreprise américaine basée à San Francisco, qui développe des logiciels pour les centres de données basés sur l'open source Apache Mesos.